Jackie Moore peut désigner :
 Jackie Moore (1946-2019), chanteuse américaine de rhythm and blues et de soul ;
 Jackie Moore (1939-), joueur de baseball américain ;
 Jackie Moore (1932-), joueur de basketball américain.